Трильо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Население — 1418 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Города провинции Гвадалахара
Муниципалитеты Гвадалахары